Samuel Clancy sr. (n. 1958), giocatore di football americano e cestista statunitense
 Samuel Clancy jr. (n. 1980), cestista statunitense, figlio del precedente